Pod słońcem Toskanii – książka autobiograficzna Frances Mayes
 Pod słońcem Toskanii – film z 2003 roku